Scipione Borghese (kardinaal) (1577-1633), Italiaans kardinaal
 Scipione Borghese (prins) (1871–1927), Italiaans prins en autocoureur